

Жамбил — селище, Шетський район, Карагандинська область
 Жамбил — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Жамбил — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Жамбил — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Жамбил — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Жамбил — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Жамбил — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Жамбил — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Жамбил — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Жамбил — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Жамбил — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Жамбил — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Жамбил — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Жамбил — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Жамбил — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Жамбил — село, Карасайський район, Алматинська область
 Жамбил — село, Карасуський район, Костанайська область
 Жамбил — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Жамбил — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Жамбил — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Жамбил — село, Костанайський район, Костанайська область
 Жамбил — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Жамбил — село, Аязхана Калибекова сільський округ, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жамбил — село, Жамбильський сільський округ, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жамбил — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Жамбил — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Жамбил — село, Наурзумський район, Костанайська область
 Жамбил — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Жамбил — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Жамбил — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Жамбил — село, Темірський район, Актюбинська область
 Жамбил — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Жамбил — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область

 Жамбил — колишня назва села Бекбота, Келеський район, Туркестанська область

Див. також 
 Джамбул